Il singolare  del Mordovia Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Michail Elgin era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Íñigo Cervantes Huegún.

Cervantes-Huegun ha battuto in finale Jonathan Dasnières de Veigy 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Michail Elgin (semifinali)
  Michail Kukuškin (primo turno)
  Illja Marčenko (quarti di finale)
  Deniss Pavlovs (ritiro)

 Conor Niland (quarti di finale)
 Jonathan Dasnières de Veigy (finale)
 Íñigo Cervantes Huegún (campione)
 Ivan Serheev (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Mordovia Cup 2009